Rácz Győző (1892–1966) válogatott labdarúgó
 Rácz Győző (1935–1989) erdélyi magyar filozófus